Ильевка:

Россия 
 Ильевка — посёлок, Калачёвский район, Волгоградская область

Украина 
 Ильевка — село на Украине, находится в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Ильевка — село, относится к Краснодонскому району Луганской области Украины.